Maďarská revoluce může označovat tyto události:

 Maďarská revoluce 1848–1849 – revoluce a boj za nezávislost v letech 1848 až 1849,
 Astrová revoluce – revoluce v roce 1918, předcházející vzniku První Maďarské republiky,
 Maďarské povstání – protikomunistické povstání v roce 1956,
 Pád komunismu v Maďarsku – změnu politického režimu v roce 1989,
 Demonstrace v Maďarsku na podzim 2006 – masivní protivládní protesty v roce 2006.